Annemarie Moser-Pröll
 Edda Moser – śpiewaczka operowa
 Francesco Moser
 Friedrich Karl von Moser – heski polityk z XVIII wieku
 Hans Joachim Moser – niemiecki muzykolog
 Johann Jacob Moser (1701-1785) – niemiecki prawnik
 Jasmine Moser (ur. 1995) – szwajcarska lekkoatletka, tyczkarka
 Koloman Moser
 Leo Moser
 moser (liczba)